OHP, nella teoria del doppio strato elettrico, acronimo di "outer Helmholtz plane" (strato esterno di Helmholtz).

Codici 
 OHP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Oban Heliport (Regno Unito)
 OHP – Acronimo inglese per overhead projector : lavagna luminosa